«Людоед» — название нескольких фильмов:
 «Людоед» — кинофильм, 1991, СССР, реж. Геннадий Земель.
 «Людоед» — кинофильм, 1999; Чехия, Великобритания, США; реж. Антония Бёрд. См. также 
 Людоеды (фильм)